Davidovits ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Davidovits (* 1935), französischer Chemiker
 Paul Davidovits (* 1935), US-amerikanischer Chemiker und Physiker